Студенцов — фамилия; имеет женскую форму Студенцова.
 Студенцов, Андрей Петрович (1903—1967) — советский учёный в области ветеринарии, ветеринарного акушерства, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Студенцов, Евгений Павлович (1890—1943) — советский актёр, режиссёр, заслуженный артист РСФСР. 
 Студенцова, Ирина Андреевна (1933—2002) — советский и российский фармаколог, профессор. См. также 
 Студенцово